Kobalt Tools 500 (Atlanta Motor Speedway), tot 2010
 Kobalt Tools 500 (Phoenix International Raceway), sinds 2010